Transcontinental steht für:

 Ford Transcontinental, Lkw-Modell von Ford
 Transcontinental (Unternehmen), Medienunternehmen aus Montreal, Kanada

Siehe auch:
 Transcontinental Race